Aristarchos (grekiska, på latin Aristarchus) eller Aristarkos kan syfta på

Personer 
Aristarchos (astronom) (310–230 f. Kr.), grekisk astronom
Aristarchos från Samothrake (200-talet f. Kr.), kritiker och grammatiker i Alexandria
Aristarchos (biblisk person) (000-talet), Paulus lärjunge och medarbetare

Astronomi 
Aristarchus (månkrater) – en stor nedslagskrater på månen
3999 Aristarchus – en asteroid